Lecomte es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Benjamin Lecomte (1991-), futbolista francés.
 Félix Lecomte (1737-1817), escultor francés de la segunda mitad del siglo XVIII.
 Paul Henri Lecomte (1856-1934), botánico francés.

Personas con apellidos compuestos 
 Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842-1923), pintor y escultor francés de estilo orientalista.
 Pierre Lecomte du Noüy (1883-1947), biofísico, matemático y escritor francés.
 Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943), poeta francés de vanguardia.